Himella är ett släkte av fjärilar. Himella ingår i familjen nattflyn. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nattflyn
Himella